Termin preniltransferaza ima više značenja.

 Dimetilaliltranstransferaza, enzim
 Fosfoglicerol geranilgeraniltransferaza, enzim
 Preniltransferaza, enzim